Белмонте — власна назва.

Топоніми

Белмонте (Португалія)
 Белмонте (парафія)

Див. також 
 Бельмонт
 Бельмонте